United Parcel Service, Amerikaanse koeriersdienst
 Uninterruptible Power Supply, zie Noodstroomvoeding
 Universele Polaire Stereografische coördinaten
 Unie van Progressieve Surinamers, Surinaamse politieke partij